Герсдорфи́т — минерал, сульфоарсенид никеля состава NiAsS. Герсдорфит образует серии твёрдых растворов с кобальтином (CoAsS) и ульманнитом (NiSbS). Кристаллическая структура аналогична структуре пирита.

Свойства 
Цвет — серебряно-белый, стально серый. Непрозрачный. Твёрдость по шкале Мооса — 5.5. Хрупкий. В примесях может содержаться железо, кобальт, сурьма, медь.

Герсдорфит имеет три формы кристаллизации: герсдорфит-P21 3 (NiAsS), герсдорфит-Pa 3 (Ni(As,S)2) и герсдорфит-Pca21 (NiAsS). Герсдорфит встречается в качестве минерала гидротермальной жилы наряду с другими сульфидами никеля. Сопутствующие минералы включают никелин, никель-скуттерудит, кобальтин, ульманнит, маухерит, лёллингит, минералы платиновой группы миллерит, пирит, марказит и халькопирит.

В азотной кислоте растворяется с выпадением серы и оксида мышьяка(III) при окрашивании раствора никелем в зелёный цвет. Встречается в среднетемпературных гидротермальных месторождениях серебряно-кобальтово-никелевых и кобальтово-никелевых руд, иногда в сидеритовых жилах.

В зоне окисления за счет герсдорфита образуется ярко-зеленый аннабергит.

Мировой известностью пользуются включения хорошо образованных октаэдрических кристаллов герсдорфита до нескольких миллиметров в кристаллах кварца из района Астафьевского месторожденияния (Урал, Россия). Иногда используется в качестве никелевой руды.

История 
Герсдорфит был впервые описан в 1843 г. и назван по имени Иоганна фон Герсдорфа, владельца никелевого рудника Шладминг в Австрии (первоначальное местонахождение).

Примечания 

Минералы никеля
Минералы мышьяка